Камышинский историко-краеведческий музей — музей в городе Камышин Волгоградской области России.

История 

Камышинский историко-краеведческий музей был создан в 1961 году. В 1968 году музей получил статус государственного. Музей разместился в здании Земского дома (земской управы), построенного в 1901 году в стиле русского барокко и расположенного на берегу Волги. В настоящее время здание является памятником архитектуры федерального значения.

Экспозицию историко-краеведческого музея занимает 14 больших комнат. Здесь представлен животный мир области, история освоения края, география и геология края, археология, Камышинский район после революции и в годы Великой Отечественной войны, история уезда.

В музее к настоящему времени представлено более 60 тысяч экспонатов. Наиболее значительны коллекции: этнографическая, палеонтологическая и археологическая. В музее есть редкие книги; старинные часы, посуда, мебель; коллекция монет, собрано большое количество научной литературы и имеется книжный фонд, состоящий из 16 тысяч томов. Отдельную комнату занимает экспозиция быта горожан советских времени. В ней представлена мебель, первые советские телевизоры, трюмо, детские игрушки.

В музее проходят постоянные и временные художественные выставки. Ежегодно 13 августа в день основания краеведческого музея проводится день открытых дверей. Первым директором музея была Клавдия Дмитриевна Дыбля.

Здание музея 
Музей находится в здании бывшей «Земской управы». Здание построено по проекту архитектора А. Т. Тимофеева в 1901 году по мотивам московско-ярославского зодчества XVII века.

Здание двухэтажное, кирпичное, в плане в форме буквы Г, имеет круговой опоясыващий и завершающий карнизы с сухариками. В здании высокие крыши со слуховыми окнами, широкие балконы по фасаду. На первом этаже здания — полуциркульные окна. Архитектурные элементы здания выделяются жёлтым и красным цветом. Территория перед музеем благоустроена. Здание имеет пристройки.

Примечания

Литература 
 Шендакова Г. Н. «Роль городского музея в развитии краеведения в Камышине», сборник «Город старый, город новый…» выпуск № 3, г. Камышин, 1999 г.

Ссылки 
 Камышинский историко-краеведческий музей
 Камышинский историко-краеведческий музей
 Камышинский историко-краеведческий музей

Камышин
Русский стиль
Музеи Волгоградской области
Памятники архитектуры регионального значения в Волгоградской области